Christopher »Chris McDrury« Drury, ameriški hokejist, * 20. avgust 1976, Trumbull, Connecticut, ZDA.

Drury je bil leta 1994 kot 72. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques. V ligi NHL je igral štiri sezone za klub Colorado Avalanche, eno za Calgary Flames, tri za Buffalo Sabres in štiri za New York Rangers. Skupno je v ligi NHL odigral 892 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 255 golov in 360 podaj, ter 135 tekem končnice, na katerih je dosegel 47 golov in 42 podaj. V sezoni 1998/99 je prejel nagrado Calder Memorial Trophy za najboljšega novinca leta v ligi NHL, v sezoni 2000/01 pa je s Coloradom osvojil Stanleyjev pokal. Bil je kapetan tako pri Buffalu kot tudi New Yorku. 

Za ameriško reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, 2002, 2006 in 2010. V letih 2002 in 2010 je z reprezentanco osvojil srebrno olimpijsko medaljo. Ob tem je trikrat nastopil tudi na svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, ter Svetovnem pokalu 2004, kjer je prav tako osvojil bronasto medaljo.

Tudi njegov brat Ted je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| Boston University
| NCAA
| 94/95
| 
| 39
| 12
| 15
| 27
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston University
| NCAA
| 95/96
| 
| 37
| 35
| 32
| 67
| 
| 46
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston University
| NCAA
| 96/97
| 
| 41
| 38
| 24
| 62
| 
| 64
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston University
| NCAA
| 97/98
| 
| 38
| 28
| 29
| 57
| 
| 88
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 98/99
| 
| 79
| 20
| 24
| 44
| 
| 62
| 
| 19
| 6
| 2
| 8
| 
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
| 
| 82
| 20
| 47
| 67
| 
| 42
| 
| 17
| 4
| 10
| 14
| 
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
| 
| 71
| 24
| 41
| 65
| 
| 47
| 
| 23
| 11
| 5
| 16
| 
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 01/02
| 
| 82
| 21
| 25
| 46
| 
| 38
| 
| 21
| 5
| 7
| 12
| 
| 10
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 02/03
| 
| 80
| 23
| 30
| 53
| 
| 33
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 03/04
| 
| 76
| 18
| 35
| 53
| 
| 68
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| 
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 05/06
| 
| 81
| 30
| 37
| 67
| 
| 32
| 
| 18
| 9
| 9
| 18
| 
| 10
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 06/07
| 
| 77
| 37
| 32
| 69
| 
| 30
| 
| 16
| 8
| 5
| 13
| 
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 07/08
| 
| 82
| 25
| 33
| 58
| 
| 45
| 
| 10
| 3
| 3
| 6
| 
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 08/09
| 
| 81
| 22
| 34
| 56
| 
| 32
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 09/10
| 
| 77
| 14
| 18
| 32
| 
| 31
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 10/11
| 
| 24
| 1
| 4
| 5
| 
| 8
| 
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1099
| bgcolor="#7FFF00" | 376
| bgcolor="#7FFF00" | 471
| bgcolor="#7FFF00" | 847
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 749
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Ameriški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti New York Rangers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala